Rio Burdea pode se referir a dois rios da Romênia:

 Rio Burdea (Valea Roşie), localizado no distrito de Covasna.
 Rio Burdea (Vedea), localizado no distrito de Argeş e Teleorman.

Desambiguação